Ugarci (Bosansko Grahovo), een plaats in de gemeente Bosansko Grahovo, Bosnië-Herzegovina
 Ugarci (Trebinje), een plaats in de gemeente Trebinje, Bosnië-Herzegovina
 Ugarci (Požega), een plaats in de Kroatische gemeente Požega